Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Jarenina mariborskega naddekanata, ki je del nadškofije Maribor.

Sakralni objekti 
 Cerkev sv. Egidija, Šentilj v Slovenskih goricah (župnijska cerkev)
 Kapela Žalostna Mati božja, Štrihovec

Glej tudi 
 seznam rimskokatoliških župnij v Sloveniji

Zunanje povezave 
 Uradna spletna stran

Šentilj v Slovenskih goricah
Dekanija Jarenina
Šentilj v Slovenskih goricah
Ustanovitve leta 1800
Župnija Št. Ilj v Slovenskih goricah